Данькова — название населённых пунктов.

Россия 
 Данькова — деревня в Чердынском районе Пермского края.
 Данькова — деревня в Армизонском районе Тюменской области.

Персоналии 
 Даньков, Александр Олегович (род. 1989) — российский самбист.

 Данькова, Мирослава (Немцова; род. 1952) — председатель Палаты депутатов Парламента Чешской Республики.